Села в Україні:
 Гринівці — Житомирська область, Житомирський район
 Гринівці — Івано-Франківська область, Тлумацький район